Jim Cooper est un nom pouvant désigner:

Jim Cooper (né en 1942), homme politique américain du Tennessee
Jim Cooper (né en 1955), potier néo-zélandais
 (né en 1955), joueur américain de football américain
 Jim Cooper (né en 1964), homme politique californien
, musicien et compositeur chrétien américain

Voir aussi 

Cooper, Jim